Склад збірної Ірландії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Ірландія
Ірландія 2002